Лашутино — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Лашутино — деревня в Каргопольском районе Архангельской области.
 Лашутино — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Лашутино — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Лашутино — деревня в Смоленском районе Смоленской области.